Ми́ла дерни́стая () — единственный вид кактусов рода Мила () трибы .

Название 
Научное название рода является анаграммой от слова «Лима» — названия столицы Перу.

Вначале считалось, что род включает до 13 видов мелких кактусов, распространённых на территории Перу, однако позже было показано, что все они являются вариететами или морфами единственного вида — Мила дернистая (Mila caespitosa). Поскольку такой вывод подтверждается и молекулярными исследованиями ДНК, специалисты международной группы по систематике кактусов считают в настоящее время данный род монотипным.

Синонимы

Биологическое описание 
Стебель мягкий, кустящийся, 10—14 см в высоту и до 3 см в диаметре. Рёбер 10. Ареолы шерстистые. Радиальные колючки — желтовато-коричневые, тонкие, до 1 см длиной, в количестве от 15 до 20. Центральных колючек — от двух до пяти, их длина достигает .

Цветки жёлтые, до  в диаметре. Цветочная трубка и завязь покрыта щетинками.

Плоды жёлто-зелёные, при созревании краснеют, голые, мелкие. Семена чёрные.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Флора Южной Америки
Кактусовые
Монотипные роды растений